Francisco Campos - advogado, professor, jurista e político brasileiro
 Francisco Campos (ciclista)
 Francisco de Campos Barreto

Desambiguação